Cuticula oder Kutikula („Häutchen“, von  „Haut“) bezeichnet:
 Cuticula (Pflanzen), wachsartiger Überzug auf Pflanzen
 Cuticula, oberste Hautschicht des Fruchtkörpers eines Pilzes; siehe Hutdeckschicht#Cutis
 Nagelhäutchen der Säugetiere; siehe Nagel (Anatomie)
 Haarkutikula, äußerste Schicht des Haares
 Schmelzoberhäutchen, hornartiges Häutchen auf dem Zahnschmelz
 Eioberhäutchen an der Oberfläche von Vogeleiern
 Exoskelett von Häutungstieren, außen liegende Körperdecke